Григорьевка — название ряда населённых пунктов в странах постсоветского пространства.

Казахстан 
 Григорьевка — село в Глубоковском районе Восточно-Казахстанской области, ликвидировано в 1999 г.
 Григорьевка — село в Аккайынском районе Северо-Казахстанской области.
 Григорьевка — село в районе имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области.
 Григорьевка — село в районе Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области, ликвидировано в 2000-е годы.
 Григорьевка — село в Тимирязевском районе Северо-Казахстанской области, ликвидировано в 1990-е годы.
 Григорьевка — прежнее, до 21.12.2009 г., название села Ащылысай Каргалинского района Актюбинской области.
 Григорьевка — прежнее, до 30.11.2002 г., название села Кентубек Бурлинского района Западно-Казахстанской области.
 Григорьевка — прежнее, до 07.01.2004 г., название села Жанакала Павлодарского района Павлодарской области.

Кыргызстан 
 Григорьевка — село в Иссык-Кульском районе Иссык-Кульской области.

Молдавия 
 Григорьевка — село в Каушанском районе

Россия

Алтайский край 
 Григорьевка — село в Кулундинском районе, упразднено в 1953 г.
 Григорьевка — исчезнувшее село в Табунском районе.

Амурская область 
 Григорьевка — село в Ромненском районе.

Башкорстостан 
 Григорьевка — деревня в Альшеевском районе.
 Григорьевка — деревня в Стерлитамакском районе.
 Григорьевка — деревня в Шаранском районе.

Белгородская область 
 Григорьевка — хутор в Волоконовском районе.
 Григорьевка — хутор в Прохоровском районе.

Воронежская область 
 Григорьевка — хутор в Подгоренском районе.
 Григорьевка — хутор в Россошанском районе.

Калининградская область 
 Григорьевка — посёлок в Полесском районе.

Калужская область 
 Григорьевка — деревня в Куйбышевском районе.

Костромская область 
 Григорьевка — деревня в Кологривском районе.

Красноярский край 
 Григорьевка — село в Ермаковском районе.

Нижегородская область 
 Григорьевка — посёлок в Лукояновском районе.
 Григорьевка — деревня в Первомайском районе.

Новосибирская область 
 Григорьевка — деревня в Венгеровском районе.

Омская область 
 Григорьевка — деревня в Черлакском районе, упразднена в 1962 г.

Оренбургская область 
 Григорьевка — село в Бугурусланском районе.
 Григорьевка — посёлок в Пономарёвском районе.
 Григорьевка — село в Соль-Илецком районе.

Пензенская область 
 Григорьевка — село в Тамалинском районе.

Приморский край 
 Григорьевка — село в Михайловском районе.

Псковская область 
 Григорьевка — деревня в Плюсском районе.

Ростовская область 
 Григорьевка — хутор в Азовском районе.
 Григорьевка — село в Матвеево-Курганском районе.

Самарская область 
 Григорьевка — деревня в Безенчукском районе.

Саратовская область 
 Григорьевка — деревня в Аркадакском районе.
 Григорьевка — село в Духовницком районе.
 Григорьевка — село в Петровском районе.

Смоленская область 
 Григорьевка — деревня в Рославльском районе.

Тамбовская область 
 Григорьевка — село в Жердевском районе.
 Григорьевка — деревня в Петровском районе, упразднена в 2003 г.
 Григорьевка — деревня в Пичаевском районе.
 Григорьевка — деревня в Умётском районе, Бибиковский сельсовет, упразднена в 1991 г.
 Григорьевка — деревня в Умётском районе, Сулакский сельсовет, упразднена в 2017 г.

Томская область 
 Григорьевка — деревня в Чаинском районе.

Тульская область 
 Григорьевка — деревня в Дубенском районе.

Челябинская область 
 Григорьевка — деревня в Каслинском районе.

Крым 
 спорная между Россией и Украиной территория
 Григорьевка — село в Красногвардейском районе.
 Григорьевка — упразднённое село в Раздольненском районе.
 Григорьевка — упразднённое село в Советском районе.

Украина 
 Григорьевка — село в Чаплинском районе Херсонской области.
 Григорьевка — до 1927 г. название села Разино в Покровском районе Донецкой области.
Григорьевка — до 1968 г. название села Заречное в Новоодесском районе Николаевской области.

Другое 
 Григорьевка — река, приток Комбарса, протекает в Томской области и Новосибирской области.

См. также 
 Первая Григорьевка
 Вторая Григорьевка
 
 
 Погранично-Григорьевка